Прошкино — название населённых пунктов в России:
 Прошкино — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Прошкино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Прошкино — деревня в Аликовском районе Чувашии.